Вісовац:
 Вісовац - озеро на річці Крка, Хорватія.
 Вісовац - острів на озері Вісовац.
 Францисканський монастир Вісовац - францисканський монастир на острові Вісовац.